Federació Nacional d'Agricultors, organització anarcosindicalista històrica d'Espanya
 Front Nacional d'Alliberament del Vietnam, organització guerrillera del Vietnam
 Front Nacional d'Alliberament del Iemen del Sud, organització guerrillera històrica del Iemen
 Primeres Nacions d'Alberta (del seu nom en anglès First Nations in Alberta), pobles indígenes habitants d'Alberta (Canadà)
 Fondo Nacional del Ahorro, institució financera pública de Colòmbia
 Flora of North America, enciclopèdia de referència sobre la flora de l'Amèrica del Nord
 Forma normal algebraica, forma canònica per a expressar fórmules en l'àlgebra de Boole
 Punció aspirativa amb agulla fina (del seu nom en anglès Fine-Needle Aspiration), procediment mèdic de biòpsia per a analitzar tumoracions